Mare Nostrum — nome dado pelos antigos romanos ao mar Mediterrâneo
 MareNostrum (supercomputador) — supercomputador instalado em Barcelona
 Mare Nostrum (jogo eletrônico) — instalado no Centro Nacional de Supercomputación, Barcelona, Espanha
 Operação Mare Nostrum‎ — operação naval italiana de 2013